Vězení může být:
 věznice
 trest odnětí svobody
 domácí vězení

Související články 
 internace
 zajetí

Externí odkazy